Hermann Sieger ist der Name folgender Personen:

* Hermann E. Sieger (1902–1954), deutscher Philatelist und Verleger
 Hermann Walter Sieger (* 1928), deutscher Philatelist und Verleger